«Broccoli» — песня, записанная американским хип-хоп музыкантом DRAM (настоящее имя Shelley Marshaun Massenburg-Smith) при участии Lil Yachty, и выпущенная с его дебютного альбома Big Baby DRAM 6 апреля 2016 года лейблами Atlantic Records и Empire Distribution в качестве первого сингла. Песня была написана Rogét Chahayed, Julian Gramma, Shelley Massenburg-Smith, Miles McCollum, Karl Rubin, спродюсирована J Gramm, Rogét Chahayed, Karl Rubin.
«Broccoli» была номинирована на премию Грэмми-2017 в категории Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

Журнал Billboard включил «Broccoli» в список 100 лучших поп-песен 2016 года на позиции № 3 («100 Best Pop Songs of 2016»).
Редактор журнала Rolling Stone Роб Шеффилд включил «Broccoli» в список 50 лучших песен 2016 года на позиции № 47 («50 Best Songs of 2016»).
Издание Pitchfork также поместило «Broccoli» на 33-е место в своём списке 100 лучших песен 2016 года («100 best songs of 2016»).
Журнал Time также назвал «Work from Home» одной из лучших песен года: позиция № 6 в списке 10 лучших песен 2016 года («The Top 10 Best Songs»)<ref>{{Cite web |url=http://time.com/4575319/top-10-best-songs-2016/ |title=Best Songs 2016: The Sound' and 'No Woman' |access-date=2016-12-19 |archive-date=2016-12-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161219175226/http://time.com/4575319/top-10-best-songs-2016/ |deadlink=no }}</ref>.

 Коммерческий успех 
Песня вышла в цифровом формате как сингл 6 апреля 2016 года и стала лид-синглом с дебютного альбома певца Big Baby D.R.A.M.'', релиз которого состоялся в октябре 2016 года.
Песня заняла позицию № 5 в американском хит-параде Billboard Hot 100 (дебютировав в июле 2016 года на позиции № 87). «Broccoli» также достиг позиции № 1 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Музыкальное видео 
22 июля 2016 года было выпущено видео на сингл в аккаунте певца на YouTube.

Чарты

Сертификации

Источники

Ссылки 
 Аудио. youtube.com
 Lyrics at Genius

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни о каннабисе
Синглы Atlantic Records
Синглы Empire Distribution
Трэп-песни
Песни Lil Yachty
Песни, написанные Lil Yachty